Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 214001–215000.

214001–214100

214101–214200

214201–214300

214301–214400

214401–214500

214501–214600

214601–214700

214701–214800

214801–214900

214901–215000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (210001)-(215000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (214001-215000)